17-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 17-я параллель северной широты
 17-я параллель южной широты

См. также 
 17-й меридиан